Frauenhof ist

ein Ortsname:
 Frauenhof (Abtsgmünd), Hof im Ortsteil Hohenstadt der Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Frauenhof (Esgrus), Ortsteil der Gemeinde Esgrus, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Frauenhof (Konradsreuth), Ortsteil der Gemeinde Konradsreuth, Landkreis Hof, Bayern
 Frauenhof (Miesbach), Ortsteil der Stadt Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern
 Frauenhof (Pfeffenhausen), Ortsteil des Marktes Pfeffenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Frauenhof (Salzweg), Ortsteil der Gemeinde Salzweg, Landkreis Passau, Bayern
 Frauenhof (Teublitz), Ortsteil der Stadt Teublitz, Landkreis Schwandorf, Bayern

 Frauenhof (Gemeinde Neulengbach), Ortsteil von Neulengbach, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Frauenhof (Gemeinde Sankt Martin), Ortsteil von Sankt Martin im Sulmtal, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

ein Gebäudename:
 Frauenhof, Barockgebäude in Frankfurt-Niederrad

Siehe auch:
 Fraunhof
 Frauenhofen